

Cinema 
 Contro corrente (Hail the Woman) – film del 1921 diretto da John Griffith Wray
 Contro corrente – film del 1923 diretto da Alberto Degli Abbati
 Controcorrente (Upstream) – film del 1927 diretto da John Ford
 Controcorrente (Against the Current) – film del 2009 diretto da Peter Callahan

Letteratura 
 Controcorrente (À rebours) – romanzo di Joris Karl Huysmans del 1884
 Controcorrente (The Green-Eyed Monster) – romanzo di Patrick Quentin del 1960
 Controcorrente – romanzo di Annamaria Fassio

Televisione 
 Controcorrente – programma televisivo del passato, trasmesso su Rai 1
 Controcorrente – programma televisivo del passato, trasmesso su Italia 1
 Controcorrente – programma televisivo del passato, trasmesso su Sky TG24
 Controcorrente – programma televisivo, trasmesso su Rete 4

Altro 
 Controcorrente – celebre corsivo giornalistico di Indro Montanelli
 Associazione ControCorrente – partito politico italiano nato come corrente del Partito della Rifondazione Comunista
 Scambio in controcorrente – meccanismo utilizzato per il trasferimento di una proprietà fisica (ad esempio calore, materia, o quantità di moto) tra due correnti materiali.
 Controcorrente - gioco da tavolo pubblicato da Ravensburger

Pagine correlate 
 Contracorriente